Фінал Кубка європейських чемпіонів 1970 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1969—1970 років, у якому зустрілися нідерландський «Феєнорд» та шотландський «Селтік». Матч відбувся 6 травня 1970 року на стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані. Перемогу з рахунком 2:1 у додатковий час здобув «Феєнорд».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1969-70 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1970 на transfermarkt 

1970
1970 у футболі
1970
Травень 1970